Дмитрий Стребков:
 Стребков, Дмитрий Иванович (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Стребков, Дмитрий Семёнович (1937—2021) — академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук.